Luca Danilo Fusi (7. březen 1963, Lecco, Itálie) je bývalý italský fotbalový záložník a trenér.

Hráčská statistika

Hráčské úspěchy

Klubové 
 2× vítěz italské ligy (1989/90, 1994/95)
 3× vítěz italského poháru (1987/88, 1992/93, 1994/95)
 1× vítěz italského superpoháru (1995)
 1× vítěz Poháru UEFA (1988/89)
 1× vítěz středoevropského poháru (1991)

Reprezentační 
 1× na ME (1988 - bronz)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil hráče na Transfermarktu
 Profil trenéra na Transfermarktu
 Profil hráče na National-football-teams.com

Související články 
 Seznam italských fotbalových reprezentantů

Italští fotbalisté
Italští fotbaloví reprezentanti
Fotbaloví záložníci
Fotbalisté Como Calcio
Fotbalisté Sampdorie Janov
Fotbalisté SSC Neapol
Fotbalisté Torino FC
Fotbalisté Juventusu Turín
Fotbalisté FC Lugano
Italští fotbaloví trenéři
Narození v roce 1963
Narození 7. března
Narození v Leccu
Muži
Vítězové Ligy mistrů UEFA
Vítězové Poháru UEFA
Bronzoví medailisté z ME ve fotbale
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 1988